cratere Dawes – cratere lunare
 cratere Dawes – cratere su Marte